Pröhle ist der Familienname folgender Personen:

 Gergely Prőhle (* 1965), ungarischer Diplomat, Botschafter in Berlin
 Heinrich Pröhle (Christoph Ferdinand Heinrich Pröhle; 1822–1895), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Heinrich Andreas Pröhle (1797–1875), deutscher Schriftsteller und evangelischer Theologe
 Heinrich Friedrich Wilhelm Pröhle (1870–1950), evangelischer Seelsorger und Pfarrer